Martim Moniz – portugalski rycerz
 Martim Moniz – stacja metra w Lizbonie